Михаи́л Петро́вич Петро́в:
 Петров, Михаил Петрович (1877—1938) — чувашский историк, этнограф.
 Петров, Михаил Петрович (1898—1941) — командующий 50-й армией, генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Петров, Михаил Петрович (1904—1967) — командир полка, подполковник, Герой Советского Союза.
 Петров, Михаил Петрович (1905—1955) — удмуртский писатель, переводчик и поэт.
 Петров, Михаил Петрович (Михаил Покчи-Петров; 1930—1959) — удмуртский поэт, театральный режиссёр.